

Стюардсон — селище, штат Іллінойс
 Стюардсон Тауншип — селище в окрузі Поттер, штат Пенсільванія